Carl Ewald ist der Name folgender Personen:

* Carl von Ewald (Christian Wilhelm Karl Ewald; 1852–1932), deutscher Politiker
 Carl Ewald (Mediziner, 1865) (auch Karl Ewald; 1865–1950), österreichischer Chirurg und Hochschullehrer 
 Carl Anton Ewald (auch Karl Anton Ewald; 1845–1915), deutscher Internist

Siehe auch:
 Karl Ewald (auch Carl Ewald; 1856–1908), dänischer Schriftsteller 
 Karl Ewald (Fotograf) (1904–1969), deutscher Fotograf